Гарпии  — подсемейство птиц семейства ястребиных отряда ястребообразных.

Описание 
Гарпии близки к орлам, отличаются от них неоперённой цевкой. Это самые большие активные хищники, поднимающиеся в воздух. Размах крыльев до 2,5 м, масса — до 9 кг. Длинный хвост, широкие крылья, мощные короткие лапы с длинными и острыми когтями. Голова крупная с лицевым диском, широким хохолком и массивным клювом.

Питание 
Гарпии высматривают добычу, скрываясь в зарослях тропических лесов. Заметив её, птица вылетает и резко схватывает жертву. В состав рациона входят крупные птицы, обезьяны, ленивцы, опоссумы и другие древесные млекопитающие.

Классификация 
В составе подсемейства выделяют 4 рода, все монотипические:
 Род 
 Род 
 Род 
 Род

Примечания

Литература